Giannattasio è un cognome italiano e può riferirsi a:

Diego Giannattasio (1945) – ex calciatore ed allenatore di calcio italiano
Luis Giannattasio (1894-1965) – politico uruguaiano
Nicola Giannattasio (1980) – giornalista italiano
Pasquale Giannattasio (1941-2002) – atleta italiano
Pietro Giannattasio (1931-2004) – generale e politico italiano